Moosach kan syfta på följande platser:

Tyskland 

 Moosach (Isar) – en biflod till Isar, Bayern, 
 Moosach (Attel) – en biflod till Attel, Bayern, 
 Moosach, Oberbayern – kommun i Landkreis Ebersberg, Bayern, Oberbayern, 
 Moosach (München) – stadsdel i München